Manuel Mújica puede referirse a:

 Manuel Mujica Lainez (1910-1984), escritor argentino.
 Manuel Mújica (1950-), músico peruano.
 Manuel Mujica Millán (1897-1963), arquitecto hispano-venezolano.